Анонимизация — процесс удаления данных (из документов, баз данных и т. д.) с целью сокрытия источника информации, действующего лица и т. д.

Например: анонимизация выписки из стационара — процесс удаления данных с целью предотвращения идентификации личности пациента.

 Анонимизация трафика — процесс удаления данных с целью предотвращения идентификации источника трафика или места назначения.